Cassagne (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Cassagne (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje